Ebenhöhe bezeichnet:

 Ebenhöhe (Grubenfeld), eine durch eine horizontale Ebene gebildete Grenze zweier übereinander liegender Grubenfelder
 Ebenhöhe (Werleshausen), Berg im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Ebenhöh, Familienname